Pljevlja (în ) este un oraș din Muntenegru, aflat în regiunea de Nord a țării. Are o populație de 21,000 de locuitori (conform recensământului din 2003). Pljevlja este reședința comunei cu același nume, care are o populație de 36.918 de locuitori.

Demografie

Locuri de interes turistic 
 Mănăstirea Sfintei Treimi
 Moscheea lui Husein-paša, cu cel mai înalt minaret (de 42 de metri) din Balcani
 Municipiul orășenesc roman
 Stećci (monoliții)
 Biserica Sf. Petka
 Școala Tanasije Pejatović, fiind cea mai veche din Muntenegru
 Casa Šećerovićilor
 Biserica Sf. Ilija

Mențiuni literare
Orașul muntenegrean Pljevlja este menționat în romanul E un pod pe Drina… (1945) al scriitorului sârb bosniac Ivo Andrić, ca fiind locul de proveniență al lui Plevliak, un sârb turcit „gălbejit și bolnăvicios” care și-a petrecut tinerețea la Istanbul și a devenit șeful gărzilor otomane care supravegheau construirea podului Mehmed Paša Sokolović (1571-1577) peste râul Drina.

Referințe

Orașe din Muntenegru
Comuna Pljevlja